Sloane Stephens era la detentrice del titolo, ma non partecipa per infortunio.

In finale Dar'ja Kasatkina ha sconfitto Jeļena Ostapenko con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Madison Keys (secondo turno)
  Johanna Konta (ritirata)
  Venus Williams (secondo turno)
  Elena Vesnina (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Anastasija Sevastova (quarti di finale)

 Dar'ja Gavrilova (terzo turno)
 Irina-Camelia Begu (quarti di finale)
 Mirjana Lučić-Baroni (semifinale)
 Julija Putinceva (primo turno)
 Zhang Shuai (secondo turno)
 Lauren Davis (primo turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno, ritirata)

Wildcard 

  Hayley Carter (ritirata)
  Kayla Day (primo turno)

 Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)

Qualificate 

  Ana Bogdan (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)
  Aleksandra Krunić (primo turno)

 Asia Muhammad (primo turno)
 Anastasija Rodionova (terzo turno)
 Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
 Fanny Stollár (terzo turno, ritirata)

Lucky loser 

  Ons Jabeur (terzo turno)

 Grace Min (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Volvo Car Open 2017